Ženská čtyřhra Coupe Banque Nationale 2018 probíhala okolo poloviny září 2018. Do deblové soutěže québeckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl maďarsko-český pár Tímea Babosová a Andrea Sestini Hlaváčková, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nenasazený americký pár Asia Muhammadová a Maria Sanchezová, který ve finále zdolal chorvatsko-švýcarské turnajové dvojky Dariju Jurakovou s Xenií Knollovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Muhammadová vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Sanchezovou to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Kaitlyn Christianová /  Sabrina Santamariová (1. kolo)
  Darija Juraková /  Xenia Knollová (finále)
  Desirae Krawczyková /  Giuliana Olmosová (semifinále)
  Natela Dzalamidzeová /  Veronika Kuděrmetovová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2018